Lukács Zoltán (1956–) labdarúgó
Lukács Zoltán (1969–) politikus, országgyűlési képviselő
Lukács Zoltán (1973–) labdarúgó